Чемпіонат Казахстану з футболу 2001 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Женіс-Астана.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Кайрат взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Казахстану 2001.
2. Після закінчення сезону клуб Шахтар Іспат-Кармет змінив назву на Шахтар.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2001
Казахстан
2001 у Казахстані